Fermentacija lahko pomeni:

 fermentacija (hrana) – proces v proizvodnji hrane.
 fermentacija (biokemija) – biokemijski proces.
 industrijska fermentacija

Ferment se lahko nanaša na:
 encim – biokemijski katalizator
 Ferment (album) – album skupine Catherine Wheel

Cimologija je veda o fermentaciji (glej članke zgoraj).